

Carriera

Giocatore
Dal 1993 al 1996 ha giocato nella seconda divisione spagnola col , per complessive 96 presenze e 2 reti.

Palmarès

Giocatore

Competizioni regionali

Mérida: 1990-1991

Altri progetti

Collegamenti esterni